O Aeroporto Nova Vida  é um aeroporto brasileiro que serve ao município de Ariquemes, no estado de Rondônia.

Nova Vida
Ariquemes